Koroški vojvode (nemško Kärntner Herzog) so bili na čelu Vojvodine Koroške, ko se je ta v drugi polovici 10. stoletja izoblikovala v okviru (nemškega) ( Sveto rimskega cesarstva na podlagi stare karantanske državnosti.  Vojvodina Koroška je bila med najstarejšimi vojvodinami in se pojavi leta 976, ko je cesar Oton II. njeno ozemlje izvzel iz vojvodine Bavarske in ga kot samostojno vojvodino dodelil v fevd Henriku I. Koroškemu.

Lista Koroških vojvod

Leopoldinci
Liutpold Bavarski (tudi Luitpold) (?-907)
Bertold Bavarski (tudi Perhtold) karantanski (koroški) (927-938/morda do 947)
Henrik I. (976-978)

Salijci
Oton I. (978-985)

Leopoldinci
Henrik I. (985-989) ponovno

Otonci
Henrik II. (989-995)
Henrik III. (995-1002), 

Salijci
Oton I.  (1002–1004), ponovno
Konrad I. (1004–1011)

Eppensteini
Adalbero (1012–1035)

Salijci
Konrad II. (1036–1039)
Henrik IV. (1039–1047), tudi Bavarski vojvoda 1026-1041 in Sveto rimski cesar (kot Henrik III.) 1046-1056

Welfi
Welf (1047–1055)

Ezzonidi
Konrad III. (1056–1061)

Zähringeni
Bertold II. (1061–1072)

Eppensteini
Markvart (1073–1076)
Liutold (1077–1090)
Henrik III. (1090–1122)

Spanheimi
Henrik IV. (1122–1123 )
Engelbert (1123–1134)
Ulrik I. (1134–1144)
Henrik V. (1144–1161)
Herman (1161–1181)
Ulrik II. (1181–1201)
Bernard (regent od 1199, vojvoda 1202-1256)
Ulrik III. (1256–1269)

Přemyslidi
Otokar (1269–1276), tudi Kralj Češke 1253-1278

Habsburžani
Rudolf I. (1276–1286), tudi Kralj Nemčije 1273-1291

Goriško-Tirolski
Majnhard II. Tirolsko-Goriški (1286–1295)
Henrik VI. (1295–1335) skupaj z bratoma:
Ludvik (1295–1305)
Oton III. (1295–1310)

Habsburžani
Oton IV. (1335–1339), skupaj z bratom:
Albrecht II. (1335–1358)
Friderik (1358–1362), skupaj z bratom:
Rudolf II. (1358–1365)
Albreht III. (1365–1395)

Leopoldinska (štajerska) veja
Leopold (1379–1386)
Viljem (1386–1406)
Ernest (1406–1424)
Friderik (1424–1493)

Združene habsburške dežele v letu 1458
Maksimilijan I. (1493–1519), tudi cesar 1508-1519
Karel I. (1519–1521), tudi cesar 1519-1556
Ferdinand I. (1521–1564), tudi cesar 1558-1564

Habsburgi Notranje Avstrije
Karel II. (1564–1590)
Ferdinand II. (1590–1637), tudi cesar 1619-1637

Koroška je bila leta 1619 združena z ostalimi Habsburškimi deželami.

Viri 
<div class="references-small">
 Cawley, Charles & FMG (2006-2010). Genealogija koroške veje Spanheimov
 Kos Milko (1915). Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga. Ljubljana, Lenova družba.
  Komac,  Andrej (2006).  Od mejne grofije od dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju. Ljubljana,  ur. Miha Kosi. Ljubljana, Zgodovinski institut Milka Kosa.

Koroški vojvode
Sveto rimsko cesarstvo
Srednji vek